Поле Бродмана 20 — один из определённых Корбинианом Бродманом цитоархитектонических участков коры головного мозга.

Человека 
Поле Бродмана 20, или BA20, является частью височной коры в мозге человека. Этот участок включает в себя большую часть вентральной височной коры и, как полагают, играет определенную роль в обработке высокого уровня визуальной информации и опознавательной памяти.

Этот район также известен, как нижняя височная зона 20, и оно относится цитоархітектонічно определенной височной зоны коры головного мозга. У человека это примерно соответствует нижней височной извилине. Цитоархітектонічно она ограничена медиально екторінальним полем 36 (H), латерально срединно-височной поля 21, рострально — височным полем 38 (H) и каудально — окципітотемпоральним полем 37 (H) (Бродман-1909).

Особенности поля у обезьян 
Поле Бродмана 20 — структурное подразделение коры головного мозга обезьяны, определен на основе цитоархитектоники. Оно цитоархитектонично гомологічно к нижньго височного поля 20 человека (Бродман-1909). Отличительные особенности (за Бродманом-1905): 20 площадь похожа на поле 19 Бродмана-1909 в относительное обилие мелких типов клеток по отношению к числу больших пирамидальных клеток; очень плотный, широкий внутренний зернистый слой (IV), которые состоят почти исключительно из гранулярных клеток, а в поле Бродмана 18-1909; широкий, четкий внутренний пирамидальный слой (V) с несколькими клетками, а также ярко выраженный мультиформний слой (VI). Основные отличия от полей 18 и 19 — это несколько меньшая плотность клеток; отсутствие разделения внешнего пирамидального слоя (III) на подслои 3A и 3B; слой V более четко відрізняеться от слоя VI и, в среднем, имеет большую плотность пирамидных ганглиозных клеток, чем в других местах; слой VI шире, более разрежен и содержит меньше клеток, которые концентрируются в верхней части слоя образуя более плотный подслой 6a и менее плотный подслой 6b.

См. также 
 Поля Бродмана
 Корбініан Бродман

Ссылки 
 Для более подробной информации по Нейроанатомии нижней височной поля человека 20 посетите BrainInfo
 Для более подробной информации по Нейроанатомии нижней височной поля обезьяны 20 посетите BrainInfo

Нейроанатомия
Цитоархитектонические поля Бродмана